Keiichi Suzuki peut désigner :
 Keiichi Suzuki (né en 1951), compositeur japonais de musiques de films ;
 Keiichi Suzuki (né en 1942), patineur de vitesse japonais ;
  Keiichi Suzuki (né en 1949), pilote automobile japonais.